Miasta w USA:
 Pavilion – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Pavilion – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee

Gminy w USA:
 Pavilion (ang. Pavilion Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Pavilion (ang. Pavilion Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee